One Way (Amerikaanse band)
 One Way (Zuid-Koreaanse band)
 One Way (platenlabel) - Amerikaans platenlabel
 One Way (film) - Amerikaanse film uit 2006
 One Way (2022) - Amerikaanse film uit 2022 
 One Way (Rockets) - album van Rockets
 One Way (Turbo) - album van Turbo
 One Way (Selwyn) - album van Selwyn
 One Way (Manfred Mann) - album van Manfred Mann
 One Way (SID) - single van SID
 One Way (Thelma Aoyama) - single van Thelma Aoyama